Brnica je lahko:
 Brnica, Hrastnik, naselje v občini Hrastnik
 Brnica (potok), potok skozi naselje Brnica v občini Hrastnik
 Brnica, Žalec, naselje v občini Žalec

Glej tudi 
 Brnca (Fürnitz), naselje na Koroškem, Avstrija
 Brnca (potok), levi pritok Pesnice
 Spodnja Brnca, levi pritok Pesnice